Ženská čtyřhra Tashkent Open 2018 probíhala ve druhé polovině září 2018. Do deblové soutěže taškentského tenisového turnaje hraného na tvrdém nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Tímea Babosová a Andrea Sestini Hlaváčková, jehož členky zvolily start na paralelně probíhajícím Wuhan Open, s rozdílnými spoluhráčkami.

Vítězem se stal nenasazený srbsko-slovinský pár Olga Danilovićová a Tamara Zidanšeková, který ve finále zdolal rumunské turnajové jedničky Irinu-Camelii Beguovou s Ioanou Ralucu Olaruovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly první deblové tituly na okruhu WTA Tour. Bodový zisk obě posunul na nová kariérní maxima, když v deblovém žebříčku WTA z 1. října 2018 Danilovićové patřila 193. příčka a Zidanšekové 177. místo.

Nasazení párů 
  Irina-Camelia Beguová /  Ioana Raluca Olaruová (finále)
  Nao Hibinová /  Oxana Kalašnikovová (semifinále)
  Alexa Guarachiová /  Desirae Krawczyková (čtvrtfinále)
  Dalila Jakupovićová /  Věra Lapková (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Tashkent Open
WTA Tour 2018